Аркадиос Фенеридис (, , 7 января 1908 — 3 января 2007, Веллингтон) — новозеландский шахматист.

Биография 
Крымский грек. Приехал в Новую Зеландию в начале 1950-х гг. Был одним из сильнейших шахматистов Веллингтона с середины 1950-х до начала 1970-х гг.

Главное спортивное достижение — победа в чемпионате Новой Зеландии 1956 / 57 гг. (1—2 с Дж. Р. Филлипсом).

Выиграл матч по переписке у самого титулованного шахматиста Новой Зеландии О. Сарапу.

По сведениям Дж. Сарфати, лично знакомого с Фенеридисом, в соревнованиях 1970-х гг. Фенеридис имел положительный счет (3 : 0) против будущего гроссмейстера М. Чандлера.

Дж. Сарфати также вспоминает, что тот участвовал в соревнованиях по блицу даже в 90-летнем возрасте.

Семья 
Сын — Коста Фенеридис, бизнесмен и коневод.

Внук — Алекс Фенеридис (род. 1989), новозеландский футболист, участник Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне.

Внучка — Даниэлла Фенеридис, теннисистка.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Фенеридиса в базе Chessgames
 Личная карточка А. Фенеридиса на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века